Бартоломео Джироламо Лауренті (1644—1726) — італійський композитор і скрипаль.
 Йозеф Ніколаус Лауренті (1735—1805) — італійського походження австрійський лікар, натураліст, герпетолог і зоолог.
 Камілло Лауренті (1861—1938) — італійський католицький священник, високий чиновник Римської курії, кардинал.
 Маріано Лауренті (1929—2022) — італійський режисер і сценарист.
 П'єтро Паоло Лауренті (1675—1719) — італійський композитор і співак.
 Фаб'єн Лауренті (* 1983) — французький футболіст; захисник.
 Фабріціо Лауренті (* 1956) — італійський режисер і сценарист.
 Чезаре Лауренті (1865—1921) — італійський інженер-конструктор.
 Чезаре Лауренті (1854—1936) — італійський художник, декоратор і архітектор.
італійські прізвища